Foyer steht für:
 Foyer, Eingangsbereich eines Gebäudes
 Foyers (Highland) am Ostufer von Loch Ness in den schottischen Highlands
 Foyers (Fluss) beim Dorf Foyers, schottische Highlands

Foyer ist der Familienname folgender Personen:
 Aden Foyer (* 1996), norwegischer Musikproduzent, Songwriter und DJ
 Christine Foyer (* 1952), britischer Botanikerin und Biochemikerin
 Jean Foyer (1921–2008), französischer Politiker
 Kevin Foyer (* 1990), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:

 Voyer (Begriffsklärung)